Соревнования по регби-7 на XXVII Всемирной Летней Универсиаде среди мужских команд прошли с 14 по 17 июля на стадионе «Тулпар». В них примут участие 16 команд, которые были поделены на 4 группы по 4 команды. Две лучшие команды из каждой группы разыграют по системе плей-офф места с 1 по 8. Команды, которые займут в своих группых 3 и 4 места, аналогичным образом определят места с 9 по 16.

Медалисты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Плей-офф за Чашу (9-16 места)

Плей-офф за Тарелку (1-8 места)

Четвертьфиналы Чаши

Четвертьфиналы Тарелки

Полуфиналы за 13-16 места

Полуфиналы Чаши

Полуфиналы за 5-8 места

Полуфиналы Тарелки

Финал Чаши

Финал Тарелки

Матч за 3-е место

Финал

Финальная расстановка

Ссылки 
 Футбол на официальном сайте Универсиады

Регби-7 на летней Универсиаде 2013